Antonietta est un terme pouvant désigner:

Antonietta, prénom féminin italien
Antonietta, espèce de gastropode
, nouvelle de l'auteur américain John Hersey

Voir aussi